El término Arp o ARP puede referirse a:
 Arp (Texas), es una ciudad ubicada en el condado de Smith, estado de Texas, Estados Unidos.
 Arp 147, es el nombre que reciben dos galaxias anulares que se encuentran actualmente en interacción. Están situadas a una distancia de entre 430 y 440 millones de años luz, en la constelación de Cetus.
 Arp 297 o APG 297, es un cuarteto de galaxias en la constelación de Boötes.
 Arp 299, es un grupo de galaxias a 134 millones de años luz aproximadamente, en la constelación de la Osa Mayor.
 ARP-SAPC, sigla de la organización escéptica "Alternativa Racional a las Pseudociencias-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico".

Personas 

 Arp Schnitger (1648-1719), fue un constructor de órganos musicales, de origen alemán.
 Halton Arp (1927−2013), Halton Christian "Chip" Arp, fue un astrónomo estadounidense.
 Jean Arp, el escultor, poeta y pintor francoalemán.
 Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), fue una artista, pintora y escultora suiza.

Tecnología 

 ARP, sigla del inglés Address Resolution Protocol, traducido como protocolo de resolución de direcciones, es el responsable de encontrar la dirección de hardware que corresponde a una determinada dirección IP del TCP/IP.
 All path/Arp path:
 All path es una nueva familia de puentes transparentes Ethernet que encuentra caminos óptimos entre hosts, o entre puentes, por exploración instantánea de la red mediante la inundación y carrera entre las réplicas de una trama de difusión (broadcast).
 ARP-path es el primer protocolo de la familia de puentes All-path y para eso aprovecha los paquetes estándar ARP-Request y ARP-Reply. En lugar de calcular las rutas sobre el grafo de la red mediante un algoritmo de camino mínimo como el de Djikstra, explora directamente la red real.
 ARP, un sistema de control antivuelco de vehículos.
 ARP 2600, es un sintetizador semi-modular de audio analógico sustractivo, fabricado por ARP Instruments, Inc.
 ARP Instruments, la empresa fabricante de sintetizadores.
 ARP Spoofing, el principio es enviar mensajes ARP falsos (falsificados, o spoofed) a la Ethernet. Normalmente, la finalidad es asociar la dirección MAC del atacante con la dirección IP de otro nodo (el nodo atacado), como por ejemplo la puerta de enlace predeterminada (gateway).
 ARP String Ensemble, el ensamble de cuerdas también conocido como el Solina String Ensemble, es un sintetizador multiorquestal totalmente polifónico, producido por Eminent NV (conocido con la marca Solina), distribuido por ARP Instruments, Inc.
 Proxy ARP, es una técnica para usar el ARP para proporcionar un mecanismo de encaminamiento ad hoc.

Siglas